Toponímia:
 La Haye, antic nom de Descartes (Indre i Loira), comú al departament d'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 La Haye (Sena Marítim), comú al departament de Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 La Haye (Vosges), comú al departament dels Vosges (regió de Gran Est, França)
 La Haye-Aubrée, comú al departament d'Eure (Normandia)
 La Haye-Bellefond, comú al departament de la Manche (Normandia)
 La Haye-de-Calleville, comú al departament d'Eure (Normandia)
 La Haye-le-Comte, comú al departament d'Eure (Normandia)
 La Haye-d'Ectot, comú al departament de la Manche (Normandia)
 La Haye-Malherbe, comú al departament d'Eure (Normandia)
 La Haye-Pesnel, comú al departament de la Manche (Normandia)
 La Haye-du-Puits, comú al departament de la Manche (Normandia)
 La Haye-de-Routot, comú al departament d'Eure (Normandia)
 La Haye-Saint-Sylvestre, comú al departament d'Eure (Normandia)
 La Haye-du-Theil, comú al departament d'Eure (Normandia)
 Cantó de La Haye-Pesnel, cantó al districte d'Avranches (departament de la Manche, França)
 Cantó de La Haye-du-Puits, cantó al districte de Coutances (la Manche)
 Saint-Lubin-de-la-Haye, comú al departament d'Eure i Loir (Centre – Vall del Loira)
 Val-de-la-Haye, comú al departament del Sena Marítim (Normandia, França)
 Miscel·lània: Louis de La Haye-Saint-Hilaire (Saint-Hilaire-des-Landes, 1766 - 1838)